Сырьезшур может означать:
 Сырьезшур — деревня в Малопургинском районе Удмуртии;
 Сырьезшур — река в Малопургинском районе Удмуртии.